Dundas är namnet på en skotsk klan och har därmed också använts som  efternamn.

Personer med efternamnet Dundas

 Charles Dundas, 1:e baron Amesbury
 Sir David Dundas
 George Heneage Dundas
 Henry Dundas, 1:e viscount Melville
 Henry Dundas, 3:e viscount Melville
 James Whitley Deans Dundas
 Richard Saunders Dundas
 Robert Dundas, 2:e viscount Melville

Se även 
 Petter Dass, norsk präst och diktare

Skotska efternamn